Ziegfeld Theatre steht für:

 Ziegfeld Theatre (Kino), Kino in New York City
 Ziegfeld Theatre (Theater), Broadway-Theater in New York City